John Penrose ist der Name folgender Personen:

* John Penrose (Politiker, I), englischer Politiker 
 John Penrose (Politiker, 1611) (1611–??), englischer Politiker
 John Penrose (Bogenschütze) (1850–1932), britischer Bogenschütze
 John Penrose (Schauspieler) (1914–1983), britischer Schauspieler 
 John Penrose (Politiker, 1964) (* 1964), britischer Politiker (Conservative Party)